

Personnalités 

 Claude Gensac (1927-2016), actrice française

Communes 

 Gensac, commune française de la Gironde
 Gensac, commune française des Hautes-Pyrénées
 Gensac, commune française de Tarn-et-Garonne

Voir aussi les communes

 Gensac-de-Boulogne, commune française de la Haute-Garonne
 Gensac-la-Pallue, commune française de la Charente
 Gensac-sur-Garonne, commune française de la Haute-Garonne